Дми́трий Ива́нович Ме́льников:
 Мельников, Дмитрий Иванович (1889—1956/1966?) — советский художник-график, иллюстратор, плакатист, карикатурист.
 Мельников, Дмитрий Иванович (1906—1956) — советский генерал-лейтенант. Примечания